Віняйш () — португальська власна назва.

Топоніми

Віняйш — муніципалітет.
 Віняйш (парафія)